

Sources 
 PK et altitudes des gares de la ligne  du réseau ferré national (RFN), extraits de : .
 Géoportail (notamment ses anciennes cartes et photographies aériennes) et/ou Google Maps (sites consultés le ), pour divers points de détails.
 « Ligne des 100 jours » , sur inventaires-ferroviaires.fr (consulté le ).
 Plans de la gare d'Abbeville dans les , édités par la Compagnie des chemins de fer du Nord.

Longueau à Boulogne-Ville